Irmelin kan syfta på:

 Irmelin (namn) – ett tyskt namn, en diminutiv form av Irmin
 Irmelin (musikgrupp) – en svensk vokalgrupp som bildades 1999
 Irmelin (film) – en svensk kortfilm från 2003
 Irmelin (Delius) - en engelsk opera av Frederick Delius komponerad 1890-92